Алексей Юрьевич Шолохов — российский архитектор-художник.

Биография 
Родился 28 ноября 1970 года в Ленинграде. Отец — архитектор Юрий Григорьевич Шиндин (1936—2011); мать — архитектор Галина Леонидовна Шолохова (род. 1935), профессор кафедры архитектуры Институтa живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Внук художника Леонида Сергеевича Шолохова и архитектора Бебы Соломоновны Збарж (1914—1965). Брат — журналист Сергей Шолохов. 

В 1989 году, окончив СХШ им. Б. Иогансона поступил Институт имени Репина, который закончил в 1995 году по кафедре архитектуры. В 1998 году — аспирантуру.

В 1997—1998 годах организовывал пилотное вещание проекта телеканала «Культура» из Петербурга, где работал главным художником канала.

С 1992 по 2002 год работал в отделе мостов и ГТС института «Ленгипроинжпроект» где архитектором выполнена архитектурная часть проекта Лештукова моста через реку Фонтанка, отрезок объекта Смольная набережная с видовой площадкой, центральный участок главного спуска реконструкции объекта Биржевая площадь (Санкт-Петербург).

С 1993 года по настоящее время является главным художником программы «Тихий дом» которая выходила с 1991 года на канале РТР, а с 1997 года выходит на 1 канале.

В 2002 году основал архитектурную студию «Балтсервисдизайн». По проектам студии выполнено более ста пятидесяти построенных объектов. Многие проекты и постройки архитектора были удостоены высших российских профессиональных наград. Высшие награды российского профессионального сообщества получил открытый в конце 2008 года Малоохтинский парк в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, также открытый в 2005 году Сад им. маршала Говорова, Сад им. Фрунзе (Сан-Гали), расположенный на Лиговском проспекте, Обуховский сквер на пересечении Московского пр. и наб. реки Фонтанки, бульвар по ул. Володарского в г.Сестрорецке, а также Новоманежный сквер в Центральном районе Санкт-Петербурга, Введенский (Витебский сад), проект благоустройства и строительства сквера у памятника Габдулле Тукаю на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге, ландшафтный проект площади у памятника Учителю в Петербурге, проект и постройка сквера и памятника Михаилу Маневичу в Щербаковом переулке Санкт-Петербурга. 9 сентября 2014 года в присутствии губернатора Санкт-Петербурга торжественно открыт Сад на Пионерской площади в Санкт-Петербурге, выполненный по проекту Алексея и Галины Шолоховых.

С 2002-го года преподает курс архитектурной графики в СПБГХПА им А. Л. Штиглица (Мухинское училище). Доцент факультета «Дизайн».

В 2010 год в ЦВЗ "Манеж" архитектору был вручен Золотой приз Первой Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре и Золотой диплом фестиваля «Зодчество».

С 2002 года вступил в Союз архитекторов России. Публиковался в журнале «ЛАД», «Литературной газете», газете «Час пик», «Санкт-Петербургские ведомости». Обозреватель издательского дома «Вечерний Петербург», участвовал в научных конференциях в ГАСУ, Университете культуры, Смольном институте свободных искусств и наук, творческих и профессиональных выставках. В 2015-м году в Москве, в Центральном доме архитектора получил 1-е место в номинации «Лучший реализованный общественный объект площадью более 1 Га», золотой диплом и бронзовый куб VI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре за проект Парка на Пионерской площади в Санкт-Петербурге. В июле 2016 года в Таллине  договорился об обмене выставками между СПбГХПА им А. Л. Штиглица и Эстонской Академией художеств. В феврале 2017 года в Тарту в составе делегации Санкт-Петербурга достиг согласия о сотрудничестве и взаимодействии двух старейших художественных школ России и Эстонии Тартуского художественного колледжа и Академии имени А.Л.Штиглица. В мае 2017 года на совете по ландшафтной архитектуре Санкт-Петербургского союза архитекторов представил новый экопарк в Приморском районе Санкт-Петербурга, выполненный архитектором совместно с ООО "Урбис" и ООО "Севзапинжтехзнология". В июне 2017 года выступил  в Государственном Русском музее с докладом "Ландшафтная архитектура мегаполиса в конце 20- начале 21 века".
C сентября 2017 года ведет цикл программ о современной архитектуре Эстонии на канале "Радио 4" Таллин. В феврале 2018 года организовал первую выставку Эстонской академии художеств в Санкт-Петербурге.

Награды 
 1-е место за проект парка в кв. 19-б по ул. Джона Рида на Юбилейной Международной выставке «Город и цветы» Ленэкспо 2005 год.
 Серебряный диплом фестиваля «Зодчество 2005» за проект парка в кв. 19 «б» по ул Дж. Рида, 2005 год.
 Золотой диплом и главный приз I Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре и садово-паркому искусству, Москва, 2010 год..
 Серебряный диплом III Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре и садово-паркому искусству, Москва, 2012 год.
 БлагодарностьСловацкой республики в лице Генерального консульства в Санкт-Петербурге за вклад в развитие российско-словацких отношений, 2012 год.
 1-е место в номинации «Лучший реализованный общественный объект площадью более 1 Га», золотой диплом и бронзовый куб VI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре за проект Парка на Пионерской площади в Санкт-Петербурге, Москва, Центральный дом архитектора, ноябрь 2015.

Примечания

Литература 
 Интервью, журнал «Архитектура, дизайн, строительство» 2008 год.
 Кира Моржухина: «Философия гармонии и стиля» «Журнал» Ардис"2009 год.
 Интервью «Журнал» Ардис" «Юбилейный год» Ноябрь, 2012 год.
 "Сегодня на острове Декабристов откроют памятник детям блокады 08.09.2010
 «В Санкт-Петербурге открыли памятник Михаилу Маневичу», агентство «Балтинфо», март 2013
 "Радио «Балтика». Интервью. 5 марта 2013  
 Издание «Аrchi.ru» 12 февраля 2013 года. Интервью.
 В Пионерском саду появятся фонтаны? Интервью."Вечерний Петербург"Статья из номера: 156(25184) от 28 августа 2014

Публикации 
«Искусство на рабочем месте», «Санкт-Петербургские ведомости» 26.03.2008 

А. Шолохов, П.Веряскин. «Новые набережные Петербурга». Журнал «Ландшафтная архитектура. Дизайн» № 02 (21) — 2008

«Город трех революций не может жить без разрушений», «Вечерний Петербург»14 апреля 2009

"Марина Флит: Когда я стояла на сцене Георгиевского зала перед всей Россией, думала, что потеряю сознание…9 июля 2009 «Вечерний Петербург»

"Его можно построить. И точка!"Наконец-то выбран проект второй сцены Мариинского театра «Вечерний Петербург» 29 июля 2009

«Останется ли в Пулкове творение Жука?»"Вечерний Петербург", 6 августа 2009

«Пешеходная улица по городу идет…»,"Вечерний Петербург",18 сентября 2009

«У петербургских театров началось раздвоение личности»?"Вечерний Петербург", 8 октября 2009

«Индекс устойчивости или Ванька-встанька?»,"Вечерний Петербург", 20 октября 2009

"Примадонна Приготовила Петербургу Подкову ","Вечерний Петербург", 12 ноября 2009

"Типовой проект храма — все равно что щи или каша из топора!как в новом церковном строительстве соединить традиции и современность ?","Вечерний Петербург",9 апреля 2010]

«Музей не должен стать аттракционом ужасов, „Вечерний Петербург“,24 декабря 2009

„И я вернусь домой со щитом, а может быть, на щите…“1»,"Вечерний Петербург",2 августа 2010

 "Мариинка-2: начинаем все сначала? ","Вечерний Петербург",16 ноября 2010

 Где бы пошуметь?","Вечерний Петербург",5 августа 2010

 «Дети минут никогда не поймут круговорота часов?»,"Вечерний Петербург",

 Схема метро похожа немножко на разноцветную многоножку ?","Вечерний Петербург",24 февраля 2012

 «Ходят важные цесарки,Спят пятнистые жирафы,И сосут медведи лапы…Будет ли в Петербурге лучший зоопарк России?»,"Вечерний Петербург",11 марта 2012

 " Бриллиант — лучший друг всех женщин, а особенно — примадонны ","Вечерний Петербург",19 апреля 2012

 «Кресло — полтинник. Ложи дороже. Выход обратно бесплатно для всех!»,"Вечерний Петербург",4 июня 2012

 «Имена ленинградских вокзалов повторяю себе, как пароль…»,"Вечерний Петербург",2 августа 2012

 «БДТ угрожают умброй.»,"Вечерний Петербург",11 сентября 2012

 «Этот город — самый лучший город на земле…»,"Вечерний Петербург",9 ноября 2012

 Какой предстала Мариинка-2 ?","Вечерний Петербург",12 февраля 2013
 Цвет новых станций ориентирован на цвет ветки метро","Вечерний Петербург",24 декабря 2012
156(25184) от 28 августа 2014 [pdf]
 «Сколько в моей жизни было этих самолетов!»,"Вечерний Петербург", номер: 36(25064) от 27 февраля 2014
 «Аэропорт „Пулково-1“ стал опять как новенький» «Вечерний Петербург», 17(25286) от 3 февраля 2015
 «КОСТЕЛ ПРЕСВ. ДЕВЫ МАРИИ ЛУРДСКОЙ АРХИТЕКТОРА Л. Н.БЕНУА НА КОВЕНСКОМ ПЕР. В КОНТЕКСТЕ АРХИТЕКТУРЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО МОДЕРНА И СМЕН ЭПОХ» СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XLI Международной научно-практической конференции «СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА», г. Новосибирск, 29 июля 2015 г.
 «БЕРЛИН И ВЕНА В 21 ВЕКЕ- ВСПЛЕСК И ИНЕРЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО БУМА» «ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ», август,2015
Исторические и градостроительные аспекты проектирования корпуса Бенуа Государственного русского музея «ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ», октябрь,2015]

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 28 ноября
Родившиеся в 1970 году
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Союза архитекторов России
Архитекторы по алфавиту
Архитекторы XXI века
Архитекторы Российской Федерации
Ландшафтные архитекторы
Журналисты России
Журналисты Санкт-Петербурга